Voltinia är ett släkte av fjärilar. Voltinia ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar
Voltinia